Панчаят (:en:Panchayati raj)
 Панчаят (Индия)
 Панчаят (Непал) (:en:Panchayat (Nepal))